141P/Machholz 2
141P/Machholz 2-A
141P/Machholz 2-D